Stiff upper lip kan syfta på:

 Stiff upper lip (uttryck) – en speciell engelsk typ av person
 Stiff Upper Lip – ett album från 2000 av den australiensiska rockgruppen AC/DC